Сегунда 1988/1989 () — 58-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 4 сентября 1988 года и закончился 24 июня 1989 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 1989/1990 в Примере проводились стыковые матчи между командами занявшим 17-е и 18-е места в сезоне 1988/1989 и клубами, занявшими 4-е и 5-е места в Сегунде.

Тенерифе — Бетис

Эспаньол — Мальорка

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1988/1989
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1988 году
Спорт в Испании в 1989 году